Larche (Corrèze) – francuska gmina w regionie Limousin
 Larche (Alpy Górnej Prowansji) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże